Раманаускайте — женская форма литовской фамилии  (для незамужней женщины). Известные носительницы:

 Раманаускайте, Паулина (род. 2003) — литовская фигуристка.
 Раманаускайте, Рита (род. 1970) — литовская легкоатлетка, метательница копья.